Montroz steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Thiénans im Département Haute-Saône, Frankreich
 einen Ortsteil der Gemeinde Cogne in der Region Aostatal, Italien